Les records du monde de natation messieurs,
 Les records du monde de natation dames.
 Les records du monde de natation mixte.

Voir aussi 
 Un record du monde.